Mariana se poate referi la:

 Un oraș antic  în timpul lui Gaius Marius de pe insula Corsica amintit de Plinius și Seneca
 Marian, Mariane, Mariave este un trib de indieni exterminat care au trăit pe teritoriul Texasului din SUA.
Insulele Mariane o grupă de insule din Oceanul Pacific descoperite în anul 1521 de Magellan locuitorii vorbesc melaneza,  denumite după Maria Anna de Austria soția regelui spaniol Filip al IV lea (1605 - 1665), între anii 1899–1918 a fost o colonie germană.
 Groapa Marianelor - cel mai adânc punct de pe suprafața terestră.
Insulele Mariana de nord azi insulele cu excepția insulei Guam aparțin de SUA.
Mariana (Brazilia) este un oraș

Mariana (1998), regia Cristian Mungiu